

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.

Китай 
 17-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 Цисцы и сюсцы напали на Ин-ши (владение, подвластное Чу).
 Летом цисцы и их союзники полностью покорили Сян.
 Осенью луская княгиня Шэн-цзян встречалась с циским князем в Бянь (город в Лу). В 9 луне луский гун возвратился со съезда.
 В 10 луне в день и-хай умер князь Ци Хуань-гун (Сяо-бо), оставив пять сыновей. Его тело лежало на кровати 67 дней, пока княжичи боролись за власть. Сановник И-я и евнух Шу-дао заняли дворец, убили ряд чиновников и поставили у власти княжича У-гуя (сына наложницы из Вэй). Это случилось в 12 луне, в день и-хай, а в день синь-сы тело Хуань-гуна положили в гроб. Княжич Чжао бежал в Сун (в «Цзо чжуань» У-гуя называют У Мэн).
 сунский правитель решил собрать князей для союза.
 Цзиньский князь послал своего наследника Юя заложником в Цинь, где его женили на циньской княжне.

См. также

Примечания